Boommens (tekening), tekening van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch in het Albertina in Wenen.
 Boommens (gravure), ets naar de tekening van de Zuid-Nederlandse schilder Jheronimus Bosch.